Лялька — дитяча іграшка.
 Лялька (клуб)
 Лялька (фільм)
 Лялька Віталій Віталійович — український хокеїст.
 Лялька, також Мумія — сленг на означення жінки, що зловживає косметикою, прижиттєво муміфікованої парфумами.
 Лялька — сленг на означення додаткового облікового запису на вебсайтах.